The Best of Nas es la primera colección de grandes éxitos del rapero Nas, lanzada en 2002 solamente en Japón.

Lista de canciones 
 Life's a Bitch 
 Life's a Bitch [Arsenal Mix] 
 World Is Yours 
 World Is Yours [Tip Remix] 
 One Love 
 One Love [LG Main Remix] 
 It Ain't Hard to Tell 
 It Ain't Hard to Tell [Large Professor Remix] 
 The Message 
 Street Dreams 
 Street Dreams [Remix]
 If I Ruled the World (Imagine That)
 Hate Me Now 
 You Won't See Me Tonight
 Nas Is Like 
 Nastradamus 
 New World 
 You Owe Me

Álbumes de Nas
Álbumes recopilatorios de 2002